Runda Formuły 2 na torze Bahrain International Circuit – jedenasta runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2020.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: motorsportstats.com

Uwagi

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: motorsportstats.com

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążęnie w TOP 10

Sprint

Wyścig 
Źródło: motorsportstats.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bahrain 2020